Bitwy:
 Oblężenie Yorktown w 1781
 Bitwa o Yorktown (1862) podczas wojny secesyjnej

Miejscowości w USA:
 Yorktown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Yorktown – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Yorktown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Yorktown – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie DeWitt
 Yorktown – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Yorktown (ang. Yorktown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Yorktown (ang. Yorktown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Yorktown (ang. Yorktown Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey

Zobacz też: USS Yorktown